Goose Bay Airport kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Goose Bay Airport (flygplats i Kanada),

USA 

 Goose Bay Airport (flygplats i USA), Alaska, Matanuska-Susitna Borough, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar